Rogers Cup 2012 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Rogers Cup. Rozgrywany w dniach 6–12 sierpnia 2012 roku w Toronto na kortach twardych o puli nagród 2 648 700 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Kanadzie